Guindy steht für:
 Guindy (Chennai), Stadtteil von Chennai (früher: Madras), Indien
 Guindy-Nationalpark, Nationalpark in Chennai, Indien
 Guindy (Jaudy), Fluss in der Bretagne, Frankreich, Nebenfluss des Jaudy